Huzziya es el nombre de varios reyes:

 Huzziya de Zalpuwa.— Último rey de Zalpuwa.
 Huzziya I.— Rey hitita del , antecesor y cuñado de Telepinu.
 Huzziya II.— Rey hitita del